Суфи Аллаяр (1644—1721) — узбекский поэт, философ, представитель суфийского учения в Мавераннахре.

Биография 
Суфи Аллаяр родился в 1644 году в селе Минглар (90 километров к западу от Самаркандa), которое было в составе Бухарского ханства. Он происходил из узбекского рода утарчи. 

Его отец Аллакули был религиозным человеком и уделял особое внимание религиозному образованию своего сына. Суфи Аллаяр поучившись в местной школе продолжил образование в медресе Бухары. Здесь он стал мюридом накшбандийских шейхов: Ходжа Мумина, Мухаммад Газни, Пири Комил Шайха Суфи Навруза Бухори и Пири Комил Шайха Хабибуллаха.

Долгая жизнь и деятельность Суфи Аллаяра протекала в эпоху правления аштарханидских правителей: Абдулазиз-хана (1645—1680), Субханкули-хана (1680—1702), Убайдулла-хан II (1702—1711) и Абулфейз-хана (1711—1747). В 25 лет он был назначен главой сборщиков налогов (таможенной службы) в Бухаре. Большую часть жизни поэт провёл в городе Каттакургане. В конце жизни он много путешествовал. Его брат Фархад аталык был одно время губернатором Каттакургана.

Творчество 
Знаменитое стихотворное произведение Суфи Аллаяра «Саботул ожизин» написанное на узбекском языке было посвящено суфийской философии стало позже учебным пособием для медресе Бухары, Коканда и Хивы. Произведение было несколько раз переиздано в Турции, Пакистане, Саудовской Аравии и России (Казани). Суфи Аллаяр писал также на персидско-таджикском и арабском языках.

Покровитель строительства медресе 
В селе Чункаймыш Суфи Аллаяр, в начале XVIII века своими средствами устроил медресе с 11 кельями (хужар) и одним ханака (большое общее помещение), назначая туда оного мутаваллия, одного максурахана (чтеца Корана) и содержание на 10 учеников, а также на настилки и освещение.

Смерть 
Суфи Аллаяр скончался в селе Катта Вахшивор Алтынсайского тумана Сурхандарьинской области в 1721 году. В этом селе до сих пор проживают его потомки.

Предания о Суфи Аллаяре 
По преданию Суфи Аллаяр был основателем города Каттакургана.

В одной из легенд история создания города приписывается чиновникам эмира — представителям узбекского рода утарчи — братьям Фархад-Аталыку, Алла Назарбаю и Суфи Аллаяру. В легенде рассказывается, что Суфи Аллаяр выбрал место для строительства и поехал за благословением к шейху. Фархад-Аталык, не дождавшись возвращения брата, приступил к сооружению большой крепости на насыпном кургане — холме.

Вернувшись, Суфи Аллаяр увидел большой город на кургане и, разгневавшись на то, что все было начато без него, уехал в соседнее Гузарское бекство, где и умер. Отсюда поселение стало известно под названием Каттакурган, то есть большая крепость. Вначале здесь жил сам Фархад-Аталык с семьей и слугами. Впоследствии на кургане и неподалёку от него стали селиться родственники и однородцы, которые признали Фархад-Аталыка своим беком. С течением времени поселение разрослось, курган был увеличен новой насыпью, обнесен стеной, и укрепление стало называться Урдой.

Литература 
 Маханова Резеда Равиловна. Творчество Суфи Аллаяра и его традиции в татарской литературе: диссертация кандидата филологических наук. — Казань, 2008. — 190 с.

Примечания

Ссылки 

Узбекские поэты
История Узбекистана
Бухарское ханство
Поэты XVII века
Суфии Узбекистана
Суфии XVII века
Поэты эпохи Аштарханидов
Персоналии по алфавиту